Grande Vallée peut se référer à:

Toponymes
 Grande-Vallée est une municipalité de la MRC La Côte-de-Gaspé, dans la région administrative de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.
 Rivière de la Grande Vallée, un affluent du littoral sud du golfe du Saint-Laurent, dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

Arts
 La Grande Vallée (The Long Valley) est un recueil de nouvelles écrites par John Steinbeck ;
 La Grande Vallée (The Big Valley) est une série télévisée américaine ;
 La Grande Vallée (The Big Valley), série télévisée comics.